Людвиг Людвигович Брындза-Нацкий (7 января 1873 —  после 1945) — помещик, польский политический деятель, депутат Государственной думы II созыва от Седлецкой губернии.

Биография 
Польский дворянин. Выпускник Седлецкой гимназии и юридического факультета Варшавского университета, который окончил со званием кандидат прав. Позднее получил сельскохозяйственное образование в городе Табор в Австро-Венгрии. Вернулся в родовое имение Вороблин. Брындзу-Нацкого три раза избирали гминным судьёй, но ни разу его в этой должности не утвердила российская администрация. Вошёл в состав совета Седлецкого отдела Земельного кредитного общества Царства Польского. Также входил в Седлецкое Сельскохозяйственное общество. Владел землёй площадью 360 десятин в Константиновском уезде Седлецкой губернии.

6 февраля 1907 избран во Государственную думу II созыва от общего состава выборщиков Седлецкого губернского избирательного собрания. Вошёл в состав Польского коло. Руководитель хозяйственной части клуба Польского коло. Секретарь Пятого отдела Думы. Состоял в думской комиссии о нормальном отдыхе служащих в торговых и ремесленных заведениях. В мае 1907 был представителем Польского коло на открытии Финляндского сейма.

После роспуска Думы продолжал заниматься общественной деятельностью. С 1908-1912 годах был членом правления Общества отставных частных работников в Царстве Польском.

В независимой Польше некоторое время был связан с монархическими организациями. В 1920-х годах член правления Земледельческого банка.

Семья 
Не следует путать с Людвиком Зигмунтом Брындзой-Нацким (Ludwik Zygmunt Bryndza-Nacki,
1877—1962), медиком, руководителем клиники доктора Брындзы-Нацкого в Варшаве.

Научные труды 
 Экономическое положение служащих в фольварках в Царстве Польском.

Литература 
 Постников Н. Д. БРЫНДЗА-НАЦКИЙ Людвиг Людвигович. // Государственная дума Российской империи: 1906-1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. C. 597.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Второй созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1907. С. 447.
 Brzoza Cz., Stepan K. Poslowie polscy w Parlamente Rosyjskim, 1906-1917: Slownik biograficzny. Warszawa, 2001.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (2-й созыв). Дело 49; Дело 572, Лист 5 оборот.

Примечания 

Политики Польши
Члены Польского коло
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Выпускники Седлецкой гимназии